JLS kan syfta på:

 JLS – ett engelskt pojkband
 JLS – en förening för lokalhistoriker och släktforskare i Jämtlands län, Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare